Дэвид Бейтсон (; род. 9 февраля 1960 года) — актёр театра и кино, наиболее известный по озвучке наёмного убийцы агента 47 из серии игр Hitman.

Биография 
Дэвид Бейтсон родился 9 февраля 1960 года в ЮАР в семье британских подданных. Сам актёр описывает это время так:

Учился актёрскому мастерству в Южной Африке. Переехал в Британию в 1984 году. Позже переехал жить в Копенгаген (Дания).

Агент 47 
В Копенгагене знакомые Бейтсона рассказали, что группа разработчиков создаёт компьютерную игру и остро нуждаются в актере озвучивания. Пришедший в офис актёр был впечатлён игрой, в свою очередь, разработчики были впечатлены Бейтсоном настолько, что срисовали главного героя игры — Агента 47 — с актёра.

Экранизация 
Узнав об экранизации игры, Бейтсон пробовался на роль Хитмана, но ему было отказано. Фанаты серии начали сбор подписей в поддержку актёра, но это ни к чему не привело — роль киллера досталась Тимоти Олифанту. Сам Бейтсон оценил игру Олифанта отрицательно, отметив, что бритый налысо Олифант выглядел слишком молодо, и далеко не все сцены фильма удались.

Hitman: Absolution 
В 2010 году Бейтсон в интервью игровому порталу thegamingliberty.com заявил, что не имеет права разглашать информацию о новой части серии, но заметил, что она «будет ошеломительна». Вскоре после этого издательство Square Enix официально опровергло информацию о разработке игры и каком-либо участии Бейтсона в ней: «Комментарии мистера Бейтсона нам льстят, но мы удивлены, так как сейчас мы с ним не работаем». Вскоре после этого издательство разорвало все контакты с актёром и при официальном анонсе игры было отмечено, что Йеспер Кюд и Дэвид Бейтсон не будут принимать участие в разработке игры,что впоследствии было подтверждено на официальном сайте актёра.
Тем не менее, 24 августа 2012 года было объявлено, что Дэвид Бейтсон снова будет озвучивать Агента 47.

Фильмография 
 «Принц Ютландии» (1994) — Хозер
 «Рассекая волны» (1996) — юный моряк
 Помогите! Я рыба (2000) — краб/акула
 One Hell of a Christmas (2002) — Томми
 The Core (2005) — Нильс Бор
 Hero of God (2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дэвида Бейтсона

Актёры по алфавиту
Актёры озвучивания Дании